Silovs ist der Familienname folgender Personen:

 Haralds Silovs (* 1986), lettischer Shorttracker